Vosa může být:
hmyz
 obecně zástupce nadčeledi vos (Vespoidea) 
 nebo konkrétně rodů:
Vespula (případně Paravespula)
vosa obecná (Vespula vulgaris)
vosa útočná (Vespula germanica)
vosa ryšavá (Vespula rufa) a další
Dolichovespula
vosa prostřední (Dolichovespula media)
vosa norská (Dolichovespula norwegica)
vosa saská (Dolichovespula saxonica)
vosa lesní (Dolichovespula sylvestris) a další

žahavci
 mořská vosa, čtyřhranka Fleckerova – druh žahavce z třídy čtyřhranky
technika
 Orličan VSO-10 Gradient (Vosa), český jednomístný kluzák

Související články 
 Wasp
 vosí hnízdo
 vosí jed

Externí odkazy